

Hermsdorf, oggi Heřmánkovice – comune nella regione di Hradec Králové
 Hermsdorf in Böhmen, oggi Heřmanice u Frýdlantu – comune nella regione di Liberec

Hermsdorf – città della Turingia
 Hermsdorf – comune del Brandeburgo
 Hermsdorf/Erzgebirge – comune della Sassonia
 Hermsdorf – frazione del comune di Hohe Börde (Sassonia-Anhalt)
 Hermsdorf – quartiere della città di Berlino
 Hermsdorf – località del comune di Münchehofe (Brandeburgo)

Hermsdorf, oggi Jerzmanowa – comune nel voivodato della Bassa Slesia
 Hermsdorf, oggi Skarbimierz – comune nel voivodato di Opole

Hermsdorf, oggi Pograničnyj – comune nell'Oblast' di Kaliningrad